Les Ressuscités est la cinquante-quatrième histoire de la série Tif et Tondu de Will et Maurice Tillieux. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou du  au .

Résumé 
Naufragés sur la route avec un représentant en savonnettes nommé Arthur Dupont, Tif et Tondu échouent dans le hameau breton de Kermez Er Oïc terrorisé par les "fantômes" de trépassés récents. Tif et Tondu ne tardent pas à prouver qu'il s'agit en fait de faux-monnayeurs soucieux de leur tranquillité dans le vieux château voisin, mais lesdits criminels sont coriaces et parviennent à s'échapper. Tif et Tondu retrouvent leur piste à Amiens où, après quelques péripéties, une nouvelle bagarre conduit à leur arrestation.

Personnages 
 Tif et Tondu
 Arthur Dupont, représentant en savonnettes, ressort comique malchanceux de l'album
 L'ancienne de Kermez Er Oïc, qui héberge le trio
 Bertrand Lemalou, cerveau criminel, expert en imprimerie et en déguisements
 Georges Salat dit "Brutus", sbire indestructible et benêt, soupçonne que Tif et Tondu "ne sont pas gentils"
 Marc Monrouge, graveur de l'Office des monnaies, détenu par les susdits pour son savoir-faire

Historique

Publication

Revues

Album

Liens externes 
  
  
 

Album de bande dessinée sorti en 1973
Album Dupuis
Histoire de Tif et Tondu
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1972